Антон Иванович Леви́цкий:
 Левицкий, Антон Иванович (1869—1922) — белорусский писатель.
 Левицкий, Антон Иванович (1849 — не ранее 1912) — генерал-лейтенант, глава Нижегородского жандармского управления.